Села:
 Сергіївське — Миколаївська область, Братський район
 Сергіївське — Чернігівська область, Семенівський район